La Supercoupe des Pays-Bas 2003 () est la quatorzième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant , la rencontre est remportée par le PSV Eindhoven aux dépens du FC Utrecht.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

2003
Face-à-face du PSV Eindhoven
Football en 2003
Sport aux Pays-Bas en 2003
Sport en août 2003
Compétition de football à Amsterdam